Кы́чкин — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «кычка» (щенок) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ин (-а).

Известные носители 
 Кычкин, Егор Дмитриевич (1929—1999) — государственный, партийный и хозяйственный деятель Якутии.

См. также 
 Кочкин
 Кочкино